Valentinos Vlachos (Athene, 14 februari 1992) is een Grieks voetballer die als rechtsback speelt. Hij verruilde in januari 2015 Club Brugge voor Panionios.

Clubcarrière  
Vlachos komt uit de jeugdopleiding van Panathinaikos. Tijdens het seizoen 2010-2011 werd hij uitgeleend aan AO Kavala. In juli 2011 maakte hij de overstap naar AEK Athene, dat hem op 31 augustus 2011 voor één seizoen uitleende aan Thrasyvoulos Fylis. In juli 2012 kreeg hij zijn kans bij AEK Athene. Hij kwam hier tot achttien competitiewedstrijden en werd vijftiende met de club, wat degradatie naar de Beta Ethniki betekende. Na het degradatie van AEK Athene kreeg Vlachos de kans de ploeg transfervrij te verlaten. Na een paar testweken kreeg hij een contract bij Club Brugge. Na twaalf maanden zonder speelminuten in het eerste elftal, liet hij dit in december 2014 ontbinden.

Clubstatistieken

Grieks voetballer